Roosevelt County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Roosevelt County (Montana)
Roosevelt County (New Mexico)